SAP Open 2010 — 121-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля.

Победитель прошлого года — Радек Штепанек — защищал свой прошлогодний титул в качестве третьего сеянного.

Первым сеянным в одиночном турнире был Энди Роддик (тогдашняя 7-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 Мировой Тур ATP 2010
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2010 года
2010